Arquitectura:
 Cabanes, plural de cabana, tipus d'edifici.
 Toponímia:
 Cabanes (Alt Empordà), municipi de l'Alt Empordà 
 Cabanes (Plana Alta), municipi de la Plana Alta 
 Cabanes (Rosselló), poble de Sant Genís de Fontanes
 Prat de Cabanes-Torreblanca estreta franja de terreny d'aiguamolls i pantans formada per dipòsits quaternaris al municipi de Cabanes (Plana Alta) 
 Les Cabannes, municipi de l'Arieja
 Biografies:
 Mario Cabanes, jugador del F C Barcelona, vegeu Temporada 1933-1934 del FC Barcelona.
 Paco Cabanes Pastor, pilotari professional.
 José Cabanes, pilotari professional.

Vegeu també 
 Cabanas
 Corbera de les Cabanes